Чирки — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав  Насвинской волости.

География 
Расположена в 30 км к северу от города Новосокольники и в 1 км к юго-востоку от волостного центра, деревни Насва, на реке Насва (восточная).

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 72 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района